

Mythologie 
 Búri, premier dieu nordique.

Patronyme 

 Buri Taj el-Moluk (?-1132) prince et émir de Damas.
 Büri (?-1252)  khan mongol.

Toponyme 

 Buri, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo.

Autres 
 Buri, ancienne tribu dace definis par Ptolemei et Rome ;
  en philosophie samuri (samurai) japonais, signifie qui vient des dieux ou inspirer des dieux.
 Buri en japonais exprime la notion de temps  intemporel, L’expression « buri » est assez simple en japonais : on définit une période de temps et on rajoute le mot buri
 Buri est le nom du poisson japonais Seriola quinqueradiata.
 Buri est le nom legendaire d un ours surnomer "Bern" , une noble famille attester depuis plus de 3000 ans l age du bronze

Notes et références